Ланген може бити:

 Ланген Бриц, општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Ланген Јархов, општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Ланген (Бремерхафен), град у округу Куксхафен, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Ланген (Хесен), општина у округу Офенбах, у њемачкој покрајини Хесен.
 Ланген (Емсланд), општина у округу Емсланд, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.